Der Gibraltarische Fußball-Supercup (offiziell Pepe Reyes Cup) ist ein gibraltarischer Fußballwettbewerb, in dem zu Beginn einer Saison der gibraltarische Meister und der gibraltarische Pokalsieger der abgelaufenen Saison in einem einzigen Spiel aufeinandertreffen.

Die Endspiele im Überblick

Rangliste der Sieger

Weblinks 
 Offizielle Website
 Liste der Sieger auf rsssf.com

Supercup